Dieser Artikel behandelt die nigerianische Fußballnationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Nigeria nahm zum sechsten Mal an der Endrunde teil und hat seit der ersten Teilnahme 1994 nur bei der WM 2006 gefehlt, konnte aber bisher nie weiter als bis ins Achtelfinale kommen.

Qualifikation 

Die Mannschaft qualifizierte sich über die Qualifikationsspiele des afrikanischen Fußballverbandes CAF für die Weltmeisterschaft in Russland.

Spiele 
Nigeria begann die Qualifikation unter Sunday Oliseh und musste erst in der zweiten Runde eingreifen. Dabei traf die Mannschaft im November 2015 in Hin- und Rückspiel auf Swasiland. Nach einem torlosen Remis im Auswärtsspiel wurde durch einen 2:0-Heimsieg die dritte Runde erreicht. Im Januar 2016 gab Oliseh wegen ausbleibender Gehaltszahlungen seinen Rücktritt bekannt. Sein Nachfolger sollte Paul Le Guen werden, aber letztlich kam keine Zusammenarbeit zu Stande. Im August 2016 wurde dann Gernot Rohr Nationaltrainer der Nigerianer, die zwischenzeitlich in der Qualifikation für die Afrikameisterschaft 2017 gescheitert waren.
Mit ihm ging es in die Gruppenphase der dritten Runde, wo Nigeria in Gruppe B, der einzigen afrikanischen Gruppe mit drei ehemaligen WM-Teilnehmern auf Algerien, Kamerun und Sambia traf. In den sechs daraus entstandenen Begegnungen trug die nigerianische Mannschaft vier Siege davon und spielte zweimal remis. Dabei erzielten die Nigerianer in allen Spielen mindestens ein Tor. Als Gruppensieger qualifizierten sich die Nigerianer am vorletzten Spieltag durch einen 1:0-Sieg gegen Sambia als erste afrikanische Mannschaft. Das entscheidende Tor erzielte der erst in der 65. Minute eingewechselte Alex Iwobi acht Minuten nach seiner Einwechslung.

Insgesamt kamen 34 Spieler zum Einsatz, von denen 12 aber nur einen Einsatz hatten. Dabei wurden drei Torhüter einsetzt. In der zweiten Runde und im ersten Spiel der dritten Runde stand Carl Ikeme im Tor, dann für ein Spiel Daniel Akpeyi und für die restlichen vier Spiele Ikechukwu Ezenwa. Als einziger Spieler kam Abdullahi Shehu in allen acht Spielen zum Einsatz, obwohl er für das letzte Spiel gesperrt war. Er wurde auch zweimal nur eingewechselt. Lediglich im letzten für die Qualifikation nicht mehr entscheidenden Spiel wurde auf Ogenyi Onazi und Elderson Echiéjilé verzichtet, die die ersten sieben Spiele mitgemacht hatten. Bester Torschütze war Victor Moses mit drei Toren. Insgesamt steuerten acht Spieler mindestens ein Tor bei.

Zweite Runde

Dritte Runde

Abschlusstabelle der dritten Runde 

|}

Vorbereitung

Spiele 

Anmerkungen:
 Kursiv gesetzte Mannschaften sind nicht für die WM qualifiziert.
 Bei den Spielen im Januar/Februar im Rahmen der Afrikanischen Nationenmeisterschaft durften nur Spieler der heimischen Ligen eingesetzt werden. Von den Spielern, die in der WM-Qualifikation eingesetzt wurden kam nur Torhüter Ikechukwu Ezenwa in den ersten fünf Spielen zum Einsatz. Finalgegner Marokko setzte im Turnier drei Spieler aus dem Kader der WM-Qualifikationsspiele ein.

Quartier 
Teamquartier war das „Sanatorium Istochnik“ in Jessentuki, wo die Mannschaft die Jessentuki Arena zu Trainingszwecken nutzen konnte.

Kader 
Am 14. Mai 2018 wurde der provisorische Kader benannt. Der auf 23 Spieler reduzierte Kader wurde am 3. Juni benannt. Gestrichen wurden  Uche Agbo,  Mikel Agu, Ola Aina, Oladele Ajiboye, Stephen Eze, Junior Lokosa und Moses Simon.

Endrunde

Gruppenauslosung 

Für die Auslosung der Qualifikationsgruppen am 1. Dezember war Nigeria Topf 4 zugeordnet. Nigeria traf in der Gruppe D auf Vizeweltmeister Argentinien, Kroatien und Neuling Island. Auf Argentinien traf Nigeria bereits in den Vorrunden 1994, 2002, 2010 und 2014, dabei verloren die Nigerianer jeweils mit einem Tor Unterschied. Mit dem fünften Vorrundenaufeinandertreffen 2018 wurde dies die am häufigsten ausgetragene Vorrundenpaarung. Zudem gab es ein torloses Remis beim König-Fahd-Pokal 1995, zwei Siege – zuletzt am 14. November 2017, als Argentinien ohne Lionel Messi antrat – und eine Niederlage in Freundschaftsspielen. Gegen Island gab es 1981 eine 0:3-Niederlage in Reykjavík. Gegen Kroatien hatten die Nigerianer dagegen noch nie gespielt.

Nigeria hatte zuvor in keinem der drei Vorrundenspielorte gespielt. Krasnodar, wo die Nigerianer am 14. November gegen Argentinien spielten, wurde aus der vorläufigen Liste der WM-Spielorte gestrichen.

Spiele der Gruppenphase / Gruppe D

Einzelnachweise 

2018
Nigeria